Wichita kan betrekking hebben op:

Wichita (Kansas) een stad in de Amerikaanse deelstaat Kansas
Wichita Falls een plaats in de Amerikaanse deelstaat Texas
Wichita (volk), een Indianenvolk in de Verenigde Staten
Wichita (taal), de taal die door de Wichita wordt gesproken
Wichita (film), een westernfilm uit 1955
Wichita (rivier) een rivier in de Verenigde Staten
Wichita Mountains Wildlife Refuge, een natuurgebied in de Verenigde Staten
Wichita Mountains, een berggebied in bovenstaand natuurgebied
Wichita Recordings, een independant label uit London